Steve kan avse:

 Steve, kortform av det engelska mansnamnet Steven eller Stephen, se Steven
 Steve (atmosfäriskt fenomen),  atmosfäriskt optiskt fenomen
 Steve (tv), student-tv-kanal i Lund

Se även 
 Steve Creek, flera platser
 Steve Harley & Cockney Rebel, brittisk musikgrupp
 Stephen (olika betydelser)